Dong-gu (, , etwa „östlicher Stadtteil“) bezeichnet Stadtteile in verschiedenen südkoreanischen Städten:

Dong-gu (Busan)
Dong-gu (Daegu)
Dong-gu (Daejeon)
Dong-gu (Gwangju)
Dong-gu (Incheon)